Péter apostol
 Alcantarai Szent Péter
 Claver Szent Péter